Соревнования по футболу на летних Азиатских играх 2018, состоявшихся в Индонезии, проходили с 10 августа по 1 сентября. Разыгрывалось два комплекта наград среди мужчин и женщин.

Медали

Стадионы 
 Пакансари, Сибинонг
 Стадион Патриот (Индонезия), Бекаси
 Вибава Мукти, Сикаранг
 Джалак Харупат, Сореанг
 Стадион Гелора Сривиджая, Палембанг
 Стадион Буми Сривиджая, Палембанг

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Футбол на 2018 Asian Games

Футбол в Азии в 2018 году
Футбол на Азиатских играх
Футбол в Индонезии